Según el contexto, bombo puede referirse a:

 el bombo, un instrumento musical de percusión;
 el bombo legüero, un instrumento musical de percusión del folklore argentino;
 el bombo, esfera en la que se introducen las bolas o papeletas a sacar en un sorteo;
 el bombo, una construcción de planta circular;
 los bombos, también llamados abejorros, insectos himenópteros similares a las abejas;
 la Playa de El Bombo, situada en la Costa del Sol, Andalucía, España;
 Bombo, una ciudad de Uganda;
 coloquialmente, un embarazo;
 coloquialmente, un contenedor de basura.